Grupp A i Copa América 2011 var en av grupperna i gruppspelet i Copa América 2011. Länderna som var med i gruppen var Argentina, Bolivia, Colombia och Costa Rica. De lag som gick vidare från gruppen var ettan Colombia och tvåan Argentina. Argentina gick vidare till bronsmatchen mot Peru, som de förlorade med 4-1.

Poängtabell

Argentina mot Bolivia

Colombia mot Costa Rica

Argentina mot Colombia

Bolivia mot Costa Rica

Colombia mot Bolivia

Argentina mot Costa Rica

Externa länkar
Copa América 2011 - Officiell webbplats

Grupp A